X7, X-7, X07 ou X-07 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Lockheed X-7, un avion expérimental américain.

Informatique et télécommunications 
 Canon X-07, un ordinateur personnel fabriqué par Canon ;
 Nokia X7, un smartphone produit par Nokia.

Jeux vidéo 
 Mega Man X7, un jeu vidéo d’action-plates-formes développé par Capcom ;
 Taito Type X7, un système de jeux vidéo pour borne d'arcade.

Sciences 
Astronomie
 M33 X-7, une source de rayons X située dans la galaxie du Triangle.

Médecine
 X7, un type d'ionogramme sanguin, un examen de laboratoire.

Transports 
Automobiles
 Beijing X7, un modèle  du constructeur chinois Beijing Automotive ;
 BMW X7, un modèle du constructeur allemand BMW ;
 Sol X7, un modèle  du constructeur chinois JAC.

Aviation 
 .

Moto 
 Mobyx X7, un cyclomoteur du constructeur français Motobécane.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres